Plaats in Indonesië
 Madurejo (Puring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Madurejo (Pasirian), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java